Antàrtida:
 Mount Acton,
 Austràlia:
 Acton (ACT), suburbi de Canberra
 Acton (Tasmània), suburbi de Burnie, Tasmània
 Acton Park, suburbi de Hobart, Tasmània, abans simplement Acton
 Canadà:
 Acton (Ontàrio),
 Actons Corners,Ontàrio
 Acton Island, al Districte de Muskoka, Ontario
 Acton (Nova Brunswick),
 Acton (Quebec), (MRC d'Acton)
 Acton Vale,
 Saint-Nazaire-d'Acton,
 Saint-Théodore-d'Acton,
 Regne Unit:
 Acton (Cheshire),
 Acton (Dorset),
 Acton (Armagh),
 Acton (Staffordshire),
 Acton (Shropshire),
 Acton (Worcestershire),
 Acton (Suffolk),
 Acton (Londres),
 Acton (Northumberland),
 Acton (Wrexham),
 Acton (circumscripció parlamentària),
 Acton Beauchamp, Herefordshire
 Acton Bridge, Cheshire
 Acton Burnell, Shropshire
 Acton Court, Gloucestershire
 Acton Pigott, Shropshire
 Acton Place, Suffolk
 Acton Reynald, Shropshire
 Acton Round, Shropshire
 Acton Scott, Shropshire
 Acton Trussell, Staffordshire
 Acton Turville, South Gloucestershire
 Iron Acton, South Gloucestershire
 North Acton, Londres
 South Acton, Londres
 East Acton,
 West Acton,
 Estats Units:
 Acton (California), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Acton (Indiana),
 Acton (Kentucky),
 Acton (Massachusetts),
 Acton (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine
 Acton Township,Minnesota
 Acton (Montana),
 Acton Township (Dakota del Nord),
 Acton (Tennessee),
 Acton (Texas),
 Acton State Historic Site, Texas
 Nova Zelanda: Acton (Nova Zelanda),
 Biografies:
 Acton Bell, pseudònim d'Anne Brontë
 Sir John Acton, 6è Baronet (1736–1811), primer ministre del regne de Nàpols
 Alfredo Acton, (Castellammare di Stabia, 1867 - Nàpols, 1934), militar i home d'estat italià
 Lord Acton, (John Emerich Edward Dalberg-Acton, baró d'Acton), polític i historiador britànic